Lindø kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Lindø, Kerteminde, Region Syddanmark, 
 Lindø, Langeland, Region Syddanmark,

Se även
Lindö